Sergio García peut désigner :
 Sergio García Fernández (1980-), un golfeur espagnol ;
 Sergio García Sánchez (1967-), un auteur de bande dessinée et un illustrateur ;
 Sergio García de la Fuente (1983-), un footballeur espagnol ;
 Sergio García González (1999-), un coureur cycliste espagnol ;
 Sergio García, un directeur de la photographie ;
 Sergio García (né en 2003), pilote moto espagnol.